Зарослое — топоним.

Белоруссия 
 Зарослое — деревня в Борисовском районе Минской области.

Казахстан 
 Зарослое — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Зарослое — озеро в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Зарослое — село в Бердюжском районе Тюменской области.

См. также 

 Большое Зарослое
 Малое Зарослое